AHQ steht für:
 Air Headquarters, britisches Luftwaffen-Hauptquartier im Zweiten Weltkrieg
 Air H.Q. Air Defences Eastern Mediterranean
 Air Headquarters East Africa
 Air Headquarters (Pakistan Air Force)
 AHQ Iraq
 AHQ Levant
 AHQ Malta
 Air Headquarters Libya, später Desert Air Force
 Wahoo Municipal Airport (IATA-Code), Flughafen von Wahoo (Nebraska), Saunders County, Nebraska

Siehe auch:
 Die wahre Geschichte des Ah Q

Abkürzung